Ла И Гријега има више значења:

 Ла И Гријега, Де Урике (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла И Гријега (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла И Гријега, Километро Очо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла И Гријега (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла И Гријега (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла И Гријега (Пуреперо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла И Гријега (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла И Гријега (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла И Гријега (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла И Гријега (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла И Гријега (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла И Гријега (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла И Гријега (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла И Гријега (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла И Гријега, Ла Дивисион дел Ринкон (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла И Гријега (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла И Гријега (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла И Гријега (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику